Немисловице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 5,02 км². Центр общины располагается на высоте 265 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 146 человек.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1292 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края